И́горь Влади́мирович Поль (род. 9 августа 1963, Красноярск, РСФСР) — российский писатель-фантаст. Работает в жанрах «боевая фантастика»,«социальная фантастика» .

Биография 
Родился 9 августа 1963 года в Красноярске. Окончил Сибирский Технологический Институт по специальности инженер-экономист. Служил в Дивизии им. Дзержинского (ОМСДОН). После распада СССР работал программистом, занимался предпринимательством. Писать начал в 2004 году. Первый роман закончил весной 2005 года. Сотрудничал с издательствами «Альфа-Книга» и «ЭКСМО». В настоящее время публикуется на портале «Автор Тудей». Интересуется историей вооруженных конфликтов в Юго-Восточной Азии середины двадцатого века. Любит блюз и рок-музыку конца шестидесятых. Увлекается плаванием.

Библиография 

Романы
 Несущий свободу
 Личный номер «777»

Цикл «Ангел-хранитель»
 Ангел-хранитель 320 — премия «Бронзовый кадуцей» в номинации «Дебютные книги» на международном фестивале «Звёздный мост» в 2006 году.
 Ностальгия
 Путешествие идиота
 Знакомьтесь — Юджин Уэллс, капитан

Цикл «Штампованное счастье»
 Штампованное счастье. Год 2180

Ссылки 
 Страница автора на author.today
 Библиография на сайте Лаборатория Фантастики
 Интервью газете "Вечерний Красноярск"

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели-фантасты России
Родившиеся 9 августа
Родившиеся в 1963 году
Родившиеся в Красноярске
Лауреаты премии «Звёздный мост»